Грабово може бити:

Србија:
 Грабово (Беочин), насеље у општини Беочин, Јужнобачки округ, Србија;
 Грабово (Ражањ), насеље у општини Ражањ, Нишавски округ, Србија;

Хрватска:
 Грабово (Томпојевци), бивше насеље у општини Томпојевци, Хрватска
 Грабово (Вуковар), насеље у склопу града Вуковара, Хрватска.

Види још 
 Граб (вишезначна одредница) 
 Габрово (вишезначна одредница)
 Грабовац (вишезначна одредница)